Peter Abrahams (1919–2017) dél-afrikai regényíró, újságíró és politikai kommentátor
 Peter Abrahams (1947) amerikai krimi-thriller író